Elettrotreno 403 della Deutsche Bundesbahn
Elettrotreno 403 della Deutsche Bahn